Signum (lat. znamení) má různý význam. Podle kontextu může jít o:

 funkce signum – matematická funkce
 signum, jinak notářské znamení – monogram veřejného notáře ověřující notářský instrument
 odznak: 
 římské legie, se znaky odlišujícími jednotlivé legie
 kanovnické signum - odznak úřadu kapitulního kanovníka, zprravidla v podobě pektorálu na řetěze

 vlakový zabezpečovací systém Integra-Signum
 české nakladatelství Signum Unitatis

Související články 
 signatura

Latinská slova a fráze